Als Schöffenhaus werden folgende Gebäude bezeichnet:

 Schöffenhaus (Koblenz), ehemaliges kurtrierisches Schöffengericht in Koblenz
 Waldgasthof Schöffenhaus, historisches Wirtshaus bei Ilmenau
 ein denkmalgeschütztes Ausstellungsgebäude in Merkendorf, siehe Weberhaus (Merkendorf)